Чемпионат мира по мини-футболу 2021 ( ; литв. Pasaulio Salės Futbolo Čempionatas Lithuania 2021) — 9-й чемпионат мира по мини-футболу ФИФА, финальный турнир которого проходил с 12 сентября по 3 октября 2021 года в Литве в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда. Матч открытия состоялся в городе Каунас на арене «Жальгирис». На этой арене также был сыгран матч за 3-е место и финал.

Сборная Португалии впервые в своей истории стала чемпионом мира, победив в финале Аргентину со счётом 2:1. Лучшим игроком был признан 36-летний португалец Рикардинью. Средняя результативность составила 5,79 гола за игру, что на 1,06 гола меньше, чем на чемпионате мира 2016 года.

Выборы места проведения 
Кандидатами на принятие чемпионата мира по мини-футболу 2020 были 7 стран:
 
 
 
 
 
 
 
Ни одна из этих стран ранее ещё не принимала у себя Чемпионат мира.

Также интерес к проведению чемпионата проявляли: Египет, Грузия, Чехия, Хорватия, Нидерланды и США.

Выборы страны-хозяйки первенства мира должны были пройти в декабре 2016 года, но из-за антикоррупционных расследований в ФИФА их отложили на декабрь 2017. Местом проведения турнира в октябре 2018 года была выбрана Литва.
 
В заявке на проведение мероприятия было представлено три города: Вильнюс («Сименс-Арена»), Каунас («Жальгирис-Арена») и Клайпеда («Швитурё Арена»). Позднее в качестве дополнительных мест были названы Шяуляй («Шяуляй Арена»), Паневежис («Сидо Арена») и Алитус («Алитус Арена»), но по результатам проверки (из-за проблем с размещением в отелях) им было отказано.

Эмблема турнира 
17 января 2020 года в вильнюсском музее «MO Museum» была представлена эмблема турнира. Эмблема подчеркивает две черты Литвы: её природные ресурсы и технологический опыт. Основу герба представляет пышный зелёный ландшафт страны, украшенный дубовыми листьями. Символ силы, родной дуб почитается в Литве на протяжении веков. Следуя призам Кубка мира по футзалу, дубы уступают место сельхозугодьям и лугам в цветах литовского флага. Выделение ландшафта подчеркивает приверженность Литвы сохранению своего природного наследия. Верхняя часть герба вдохновлена современной технологической индустрией Литвы. Лазеры стреляют в небо в направлении стилизованного поля для мини-футбола, напоминая о достижениях страны в области науки и высоких технологий.

Календарь ЧМ-2020 по футзалу 
Жеребьевка предварительного и основного раундов: 12 декабря 2018 года

Предварительный раунд: 29 января — 3 февраля 2019 года

Основной раунд: 22-27 октября 2019 года

Жеребьевка элитного раунда: 7 ноября 2019 года

Элитный раунд: 28 января — 2 февраля 2020 года

Стыковые матчи: 9 и 12 апреля 2020 года

Изначально турнир должен был проходить с 12 сентября по 4 октября 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 было принято решение о его переносе. Турнир был назначен на период с 12 сентября по 3 октября 2021 года, то есть перенесён ровно на год.

Участники 

Из-за запрета, наложенного ВАДА, и по решению CAS сборная России выступала под флагом национального Олимпийского комитета.

Судьи 

|}

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Раунд плей-офф

Сетка

1/8 финала 

Зрителей:1320

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
9 голов
 Ферран
8 голов
 Пани Варела
6 голов
 Адольфо Фернандес
 Тайнан да Силва
5 голов
 Алан Бранди
 Иван Чишкала
4 гола

 Кристиан Борруто
 Анхель Клаудино
 Родриго
 Мостафа Эид
 Саид Ахмадаббаси
 Дуглас Жуниор
 Суфиан эль-Месрар
 Андрэ Коэльо
 Йован Лазаревич
 Ихтиёр Ропиев
 Артур Оливейра

3 гола

 Гуга
 Сантьяго Басиле
 Леандро Куццолино
 Леозиньо
 Пито
 Махди Джавид
 Ахмад Исмаилпур
 Али Хассанзаде
 Рауль Кампос
 Даурен Турсагулов
 Бруну Коэльо
 Сергей Абрамов
 Артём Антошкин
 Артём Ниязов
 Драган Томич
 Джирават Сорнвичиан
 Супхавут Тхуеанкланг
 Хусниддин Нишонов
 Анасхон Рахматов
 Лукаш Решетар
 Михал Сейдлер
 Шота Хоши

2 гола

 Константино Вапораки
 Дамиан Стаццоне
 Диегиньо
 Альфредо Видаль
 Чау Доан Пхат
 Алан Агилар
 Марвин Сандоваль
 Мослем Оладгобад
 Фархад Таваколи
 Рауль Гомес
 Ортис
 Арнольд Кнауб
 Даурен Нургожин
 Даниэль Гомес
 Милинтон Тижерино
 Юстинас Загурскас
 Билал Баккали
 Юссеф Джуад
 Абдиэль Кастрельон
 Хулио Мареко
 Хуан Салас
 Эрик Мендонья
 Рикардиньо
 Фабиу Сесилиу
 Зики Тэ
 Робиньо
 Стефан Ракич
 Эллиот Рагомо
 Лусиано Гонсалес
 Джетсада Чудеч
 Ильхомжон Хамроев
 Рёсуке Нишитани

1 гол

 Калуанда
 Маноселе
 Лукас Боло
 Максимилиано Ресчиа
 Пабло Таборда
 Марлон Араужу
 Гадейя
 Артур Гильерме
 Джефферсон Ле
 Винисиус Роча
 Хесус Вьямонте
 Рафаэль Морильо
 Карлос Санс
 Милтон Франсия
 Нгуен Мин Три
 Пхам Дук Хоа
 Нгуен Дак Хуй
 Кхон Дин Хун
 Нгуен Ван Хью
 Роман Альварадо
 Фернандо Кампаньяк
 Хосе Мансилья
 Вандерлей Руис
 Патрик Руис
 Абдельрахман эль-Ашваль
 Мохамед Мансур
 Тарек Шула
 Хамид Ахмади
 Фархад Факхимзаде
 Борха Диас
 Адри Мартинес
 Хосе Райя
 Франсиско Солано
 Марк Тольра
 Чино
 Альберт Акбаликов
 Чингиз Есенаманов
 Лео Игита
 Биржан Оразов
 Хуан Кордеро
 Пабло Родригес
 Генарас Самсоник
 Анас эль-Айян
 Суфиан Борите
 Отман Бумезу
 Ашраф Сауд
 Идрисс эль-Фенни
 Клаудио Гудридж
 Альфонсо Макензи
 Арнальдо Баэс
 Франсиско Мартинес
 Ричард Реяла
 Тьягу Бриту
 Янар Асадов
 Андрей Афанасьев
 Руслан Кудзиев
 Иван Милованов
 Лазар Милосавлевич
 Страхинья Петров
 Марко Радованович
 Милош Стойкович
 Элис Мана
 Марлон Сиа
 Критсада Вонгкаэо
 Пеерапат Каеввилаи
 Навин Раттанавонгсават
 Машраб Адилов
 Дильшод Рахматов
 Даврон Чориев
 Радим Заруба
 Михал Холы
 Юки Мурота
 Кацутоши Хенми
 Рюта Хоши
 Кадзуя Шимидзу

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по мини-футболу на сайте ФИФА 

Чемпионаты мира по мини-футболу
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19